Stanisław Gorczyca (zm. 1920) – podporucznik 50 Pułku Piechoty
 Stanisław Gorczyca (ur. 1885) – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości
 Stanisław Gorczyca (ur. 1888) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Gorczyca (1895–1915) – sierżant I Brygady Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Gorczyca (1895–1923) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Gorczyca (ur. 1900) – kawaler Krzyża Walecznych, pozbawiony stopnia porucznika piechoty Wojska Polskiego
 Stanisław Gorczyca (1925–2000) – naukowiec, prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 Stanisław Gorczyca (ur. 1958) – polityk, parlamentarzysta i samorządowiec

Uwagi

Przypisy